Хьюстонский трамвай открыт 1 января 2004 года и состоит из 3 линий (, Фиолетовая и Зелёная) и 39 станций. Пусковой участок состоял из 16 станций Красной линии. 21 декабря 2013 года был открыт новый участок Красной линии, состоящий из 8 станций. 23 мая 2015 года открылись Юго-восточная и Ист-Энд линии (10 и 7 станций соотвестственно). 11 января 2017 года был открыт новый участок Зелёной линии, состоящий из 2 станций - Cesar Chavez/67th Street station и Magnolia Park Transit Center.

Список линий и станций

На определённых станциях имеется возможность пересадки на другие линии, они обозначены следующим образом:

Красная 

Красная линия (), также именуемая Северной (Норт, ), состоит из 25 станций.

Фиолетовая 

Фиолетовая линия (), также именуемая Юго-Восточной (Саус-Ист, ), состоит из 10 станций.

Зелёная 

Зелёная линия (), также именуемая Ист-Энд (), состоит из 9 станций.

Примечания 

Хьюстонский скоростной трамвай
Транспорт Хьюстона
Станции
Списки:Транспорт в США